Miejscowości w USA:
 Elk City – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Montgomery
 Elk City – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Beckham
 Elk City – jednostka osadnicza w stanie Idaho, w hrabstwie Idaho